Бураго — фамилия. Известные носители:

 Бураго, Александр Петрович (1846—1883) — полковник русской императорской армии, герой Русско-турецкой войны 1877—1778 годов.
 Бураго, Владимир Васильевич — Георгиевский кавалер (штабс-капитан; 25 сентября 1917).
 
 Бураго, Сергей Борисович (1945—2000) — советский и украинский филолог, культуролог, культуртрегер. Отец Д. С. Бураго.
 Бураго, Юрий Дмитриевич (род. 1936) — советский, российский математик.

См. также 
 Бураго-ди-Мольгора — коммуна в Италии.